Вайнгартнер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вайнгартнер, Марлен (род. 1980) — немецкая теннисистка.
 Вайнгартнер, Феликс (1863—1941) — австрийский дирижёр и композитор.
 Вайнгартнер, Ханс (род. 1970) — австрийский режиссёр и продюсер.